Jonathan Robinson (1756–1819) amerikai szenátor Vermont államból
Jonathan Robinson dél-afrikai olimpikon gyeplabdázó